Лема́нський — українське, польське () й російське () прізвище.

Персоналії 
 Олександр Леманський (1935—2007) — російський конструктор зброї, керівник створення зенітних комплексів.
 Ян Леманський (1866—1933) — польський поет, письменник, байкар і сатирик.

Українські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища